Ревари:

 Ревари — город в индийском штате Харьяна.
 Ревари — округ в индийском штате Харьяна.